Szwedzka armia polowa w Danii
 Szwedzka armia polowa w Polsce